Александр Рубинштейн:
 Рубинштейн, Александр Борисович (1883—1941) — бессарабский подпольщик, советский политический деятель.
 Рубинштейн, Александр Моисеевич (1904—1993) — советский физикохимик.
 Рубинштейн, Александр Яковлевич (род. 1947) — российский экономист, доктор философских наук, профессор. Примечания